Wolfgang Esser bzw. Wolfgang Eßer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Esser (Basketballtrainer) (* 1952), deutscher Basketballtrainer
 Wolfgang Eßer (Verbandsfunktionär) (* 1954), deutscher Zahnarzt und Verbandsfunktionär
 Wolfgang Esser (Filmproduzent) (* 1960), deutscher Filmproduzent 
 Wolfgang Gerold Esser (1934–2021), deutscher römisch-katholischer Religionspädagoge